Пеуша () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Ножорід.
 Пеуша () — село в Румунії, у повіті Селаж. Входить до складу комуни Роминаші.
 Пеуша () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Келіменешті.